Saviour è un album in studio registrato dalla band Melancholic Rock irlandese/inglese Antimatter nel 2001.

Tracce

Formazione
 Duncan Patterson - basso, chitarra, tastiere
 Mick Moss - voce, basso, tastiere

Altri musicisti 

 Michelle Richfield - additional vocalist in "Saviour", "Holocaust", "Over Your Shoulder", "Psalms", "Angelic", "The Last Laugh".
 Hayley Windsor - additional vocalist in "God Is Coming", "Angelic", "Flowers", "The Last Laugh".
 Mags - additional lead guitar in "Going Nowhere"

Collegamenti esterni 
Traduzione dell'album